Donji Dubovik est un toponyme qui peut désigner :
Donji Dubovik, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Krupa na Uni et dans la République serbe de Bosnie ;
Donji Dubovik, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Višegrad et dans la République serbe de Bosnie.